Корбень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Корбень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбень.
 Корбень () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Раковіца.
 Корбень () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Балш.